De kalender voor de 500 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2004/2005 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

Vrouw 0500
2004/05